Bozsok nevű települések Magyarországon:
 Bozsok, Vas megye
 Balatonbozsok, Fejér megye, Enying része
 Csácsbozsok, Zala megye, Zalaegerszeg része
 Palotabozsok, Baranya megye